Ilha do Mel (Paraná)
 Estação Ecológica da Ilha do Mel
 Parque Estadual da Ilha do Mel

Mel